Li, li o LI hacen referencia a varios artículos:

Química 
 Símbolo químico del litio.
 Cincuenta y uno en numeración romana.

En China 
 Li (apellido 李), uno de los apellidos más comunes de china
 Li (etnia), una de las 56 oficialmente reconocidas por el gobierno de la República Popular China.
 Li (unidad de longitud), utilizada en la antigua China, equivalente a medio kilómetro.
 Li, población en la provincia de Hunan.
 Li, población en la provincia de Sichuan.
Li, población en la provincia de Hebei.
 Nombre de varios ríos en China, en particular el Río Li.
 Li Ching-Yuen, herbolario chino, maestro de artes marciales y asesor táctico chino, conocido por su supuesta longevidad extrema.

Ingeniería 
 Código ISO 3166-1 correspondiente a Liechtenstein.
 .li, el ccTLD correspondiente a Liechtenstein.
 Código ISO 639-2 para el idioma limburgués.

Matemática 
 Logaritmo integral.
 Dos vectores Linealmente Independientes.

Informática 
 Linux International.
 La etiqueta LI en HTML

Autores de nombres científicos 
 A.D.Li - A.D. Li 1922-
 A.J.Li - An Jen Li fl. 1981
 A.M.Li - An Ming Li fl. 1983
 B.L.Li - Ben Liang Li fl. 1989
 B.Li - Bin Li 1952-
 B.G.Li - Bing Gui Li 1921-
 Bo Li - Bo Li fl. 2008
 B.S.Li - Bo Sheng Li fl. 1986
 C.D.Li - Chao Da Li fl. 1990
 C.Lan Li - Chao Lan Li fl. 1988
 C.L.Li - Chao Luan Li 1938-
 C.H.Li - Cheng Hu Li fl. 1993
 C.S.Li - Cheng Sen Li fl. 1982
 C.X.Li - Cheng Xiang Li fl. 1995
 C.Y.Li - Chi Yun Li 1933-
 C.W.Li - Chia Wei Li
 C.Li - Chien Li fl. 1987
 C.J.Li - Chun Jie Li fl. 1995
 Chun L.Li - Chun Lu Li fl. 2004
 C.R.Li - Chun Ru Li fl. 1999
 Chun X.Li - Chun Xiang Li fl. 2005
 Da M.Li - Da Ming Li fl. 2007
 D.X.Li - Dao Xin Li fl. 2000
 D.W.Li - De Wei Li fl. 2003
 D.Z.Li - De Zhu Li 1963-
 D.K.Li - Deng Ke Li 1937-
 Dian M.Li - Dian Ming Li fl. 2000
 D.M.Li - Dong Mei Li fl. 1997
 D.C.Li - Duo Chuan Li fl. 1993
 F.Z.Li - Fa Zeng Li fl. 1982-1988
 F.Li - Feng Li fl. 1988
 F.X.Li - Fu Xiu Li fl. 1990
 G.Y.Li - Gen You Li 1956-
 G.X.Li - Guang Xing Li fl. 1989
 G.Z.Li - Guang Zhao Li 1940-
 G.L.Li - Guilin Li fl. 1995
 G.P.Li - Guo Ping Li fl. 1995
 Hai M.Li - Hai Mei Li fl. 2004
 H.M.Li - He Min Li fl. 2002
 H.Li - Hen(g) Li 1929-
 H.T.Li - Hong Tao Li fl. 2007
 Hong Z.Li - Hong Zhe Li fl. 2006
 H.W.Li - Hsi Wen Li 1931-
 Hua Li - Hua Li 1962-
 H.J.Li - Hui Jun Li fl. 1994
 H.L.Li - Hui Lin Li 1911-
 H.Z.Li - Hui Zhong Li fl. 1986
 J.N.Li - J.N. Li fl. 1988
 Ji H.Li - Ji Hong Li fl. 2003
 J.J.Li - Jia Jue Li fl. 1992
 J.M.Li - Jia Mei Li fl. 2008
 J.Y.Li - Jia Ying Li fl. 1984
 J.Z.Li - Jia Zheng Li 1936-
 Jian H.Li - Jian Hua Li fl. 2001
 J.Q.Li - Jian Qiang Li fl. 1988
 J.X.Li - Jian Xiu Li fl. 1983-1988
 J.Yi Li - Jian Yi Li 1916-
 Jian Z.Li - Jian Zong Li fl. 1993
 J.Li - Jie Li 1967-
 J.W.Li - Jie Wei Li fl. 2002
 J.L.Li - Jin Liang Li fl. 1990
 J.F.Li - Jing Fu Li fl. 1979
 J.H.Li - Jing Hua Li fl. 1988
 J.S.Li - Jun Shan Li fl. 1997
 K.M.Li - Kuang Ming Li fl. 1989
 Li - Shu-qiang Li
 L.J.Li - L.J. Li fl. 1985
 L.B.Li - Li Bo Li fl. 1993
 L.T.Li - Li Tzu Li fl. 1990
 L.Ching Li - Liang Ching Li
 L.Q.Li - Liang Qian Li 1952-
 L.Li - Lin Li fl. 2008
 L.Chu Li - Lin Chu Li fl. 1982
 M.H.Li - Min Hui Li fl. 2004
 M.Li - Ming Li fl. 1994
 M.F.Li - Ming Fei Li fl. 1994
 M.R.Li - Ming Rui Li fl. 1992
 M.X.Li - Ming Xia Li 1932-
 M.Y.Li - Ming Yuan Li fl. 1977
 Nan Li - Nan Li 1963-
 N.H.Li - Ning Hon Li fl. 2003
 N.Li - Nong Li fl. 1994
 P.C.Li - Pei Chun (Qiong) Li fl. 1981
 P.Y.Li - Pei Yuan Li fl. 1987
 P.T.Li - Ping Tao Li 1936-
 Q.Li - Qian Li fl. 1984
 Q.Y.Li - Qin Yi Li fl. 1992
 Q.J.Li - Qing Jun Li fl. 2008
 R.H.Li - Ren He Li fl. 1979
 R.Li - Rong Li fl. 2002
 R.X.Li - Rong Xi Li fl. 1990
 R.G.Li - Rui Gao Li fl. 2002
 R.Y.Li - Ruo Yu Li fl. 1998
 S.C.Li - Shu Chun Li 1920-
 S.D.Li - S.D. Li fl. 2003
 S.H.Li - Shang Hao Li 1917-
 Sheng Feng Li - Sheng Feng Li fl. 1995
 Shi J.Li - Shi Jin Li fl. 2002
 Si Feng Li - Si Feng Li 1960-
 S.J.Li - Shu Jiu Li fl. 1988
 S.Q.Li - S.Q. Li fl. 1983
 S.X.Li - Shu Xin Li 1926-
 S.Y.Li - Shi You Li fl. 1988
 S.P.Li - Sung Po Li 1966-
 T.B.Li - T.B. Li fl. 1984
 T.Q.Li - T.Q. Li fl. 1987
 T.H.Li - Tai Hui Li fl. 1987
 T.L.Li - Te Ling Li fl. 2007
 T.Z.Li - Ti Zhi Li fl. 1989
 T.F.Li - Tian Fei Li fl. 1998
 T.J.Li - Tion Juan Li fl. 1981
 W.C.Li - Wan Cheng Li fl. 1981
 W.H.Li - Wei Hsin Li
 W.L.Li - Wei Lin Li fl. 2000
 W.P.Li - Wei Ping Li fl. 1992
 W.D.Li - Wen De Li fl. 1985
 W.Z.Li - Wen Zheng Li fl. 1987
 X.P.Li - Xiang Ping Li 1964-
 Xiang W.Li - Xiang Wang Li 1944-
 Xi.D.Li - Xiao-Dong Li fl. 2005
 X.H.Li - Xin Hua Li fl. 1996
 X.Z.Li - Xin Zheng Li fl. 2007
 X.J.Li - Xing Jiang Li 1932-
 X.W.Li - Xing Wen Li 1932-
 Xui J.Li - Xiu Jiu Li fl. 1989
 X.De Li - Xue De Li fl. 1996
 X.D.Li - Xue Dong Li fl. 1995
 X.Y.Li - Xue Yu Li fl. 1983
 Y.M.Li - Y.M. Li fl. 1988
 Y.R.Li - Ya Ru Li fl. 1979
 Y.H.Li - Yan Hui Li 1930-
 Yan J.Li - Yan Jun Li fl. 2000
 Yao Y.Li - Yao Ying Li 1930-
 Y.B.Li - Yi Bo Li fl. 1994
 Y.J.Li - Yi Jan Li fl. 1985
 Yin Li - Yin Li fl. 1974
 Yong J.Li - Yong Jae Li fl. 1996
 Y.K.Li - Yong Kang Li fl. 1986
 Yu Li - Yu Li 1932-
 Y.S.Li - Yu Shan Li fl. 1988
 Y.X.Li - Yu Xiang Li fl. 1994
 Yuan B.Li - Yuan Bo Li fl. 2006
 Yuan X.Li - Yuan Xue Li fl. 2002
 Yue Y.Li - Yue Ying Li fl. 1979
 Yun Li - Yun Li fl. 2003
 Z.Y.Li - Z.Y. Li fl. 1976
 Ze X.Li - Ze Xian Li 1936-
 Z.Z.Li - Zeng Zhi Li fl. 1984
 Z.Qi Li - Zhen Qi Li fl. 2000
 Zhen Q.Li - Zhen Qing Li fl. 1989
 Z.Yu Li - Zhen Yu Li 1952-
 Z.H.Li - Zhi Hua Li 1935-
 Zhi Y.Li - Zhi Yun Li fl. 1995
 Z.M.Li - Zhong Ming Li fl. 1983
 Zhong Q.Li - Zhong Qing Li fl. 1983
 Zhu Li - Zhu Li fl. 2008
 Z.Li - Zhuang Li fl. 2004
 Zi Q.Li - Zi Quan Li fl. 1979
 Z.P.Li - Zi Ping Li fl. 1991
 Z.X.Li - Zong Xiu Li 1937-
 Zu Q.Li - Francesca Li fl. 2004

Siglas